Olga este un prenume feminin slav. Cuvântul este derivat din limba nordică veche, de la Helgi (Helge), care înseamnă "sfânt", "sacru", sau "binecuvântat". Echivalentul masculin este Oleg.

Regalitate
 Sfânta Olga (881-969) din dinastia Riurik, care a domnit în Kiev, declarată sfântă de biserica ortodoxă rusă  
Olga Constantinovna a Rusiei, soția regelui George I al Greciei
Marea Ducesă Olga Nikolaevna, fiica țarului Nicolae I al Rusiei din dinastia Romanov
Marea Ducesă Olga Feodorovna, soția Marelui Duce Mihail Nicolaievici
Marea Ducesă Olga Alexandrovna, fiica țarului Alexandru al III-lea
Olga Nikolaievna Romanova, fiica țarului Nicolae al II-lea al Rusiei din dinastia Romanov
Prințesa Olga a Greciei și Danemarcei, fiica Prințului Nicolae al Greciei și Danemarcei

Alte personalități
Olga Bancic
Olga Berggolț
Olga Bucătaru, actriță 
Olga Necrasov
Olga Neuwirth, compozitoare 
Olga Nicolenco
Olga Tschechowa, actriță
Olga Tudorache, (actriță, cetățeană de onoare)
Olga Šplíchalová, (soția lui Václav Havel)
Olga Korbut și Nadia Comăneci au introdus exerciții cu salturi multiple la bârnă

Toponime
Australia
Muntele Olga (Kata Tjuta), o formațiune stâncoasă din centrul Australiei

Rusia
Olga, Rusia, o așezare urbană din Regiunea Primorie

Râul Olga, un râu din Regiunea Primorie

SUA

Olga, Florida
Olga, Kentucky
Olga, Washington

Canada
Olha, Manitoba, un sat

Grecia
Olga, Grecia, o așezare din Grecia

Altele
304 Olga, un asteroid 
Olga (film), un film regizat de Jayme Monjardim

Vezi și

Listă de zile onomastice

Prenume feminine
Prenume slave